Архиепархия Марселя — (, ) — одна из 23 архиепархий латинского обряда Католической церкви во Франции. Архиепископская кафедра находится в городе Марселе, и епархия включает район Марселя, участок департамента Буш-дю-Рон в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

История 

Епархия учреждена в I веке. 29 ноября 1801 года Римский папа Пий VII после конкордата с Наполеоном издал буллу Qui Christi Domini, которой упразднил епархию Марселя. 6 октября 1822 года после заключения нового конкордата с Людовиком XVIII епархия Марселя была восстановлена. Епархия Марселя была возведена в ранг архиепархии 31 января 1948 года папой римским Пием XII.

Суффраганными епархиями архиепархии являются: епархия Аяччо, архиепархия Экс-ан-Прованса, архиепархия Авиньона, епархия Ниццы и епархия Фрежюса-Тулона.

16 декабря 2002 года была образована Марсельская церковная провинция.

Епископы и архиепископы Марселя 
...
 епископ Туссен де Форбен де Жансон (9 июля 1668 — 25 сентября 1679);
...

епископ Анри Франсуа-Ксавье де Бельсунсе-Кастельморон (19 февраля 1710 — 4 июня 1755);
 епископ Жан-Батист де Беллуа-Морангль (4 августа 1755 — 21 сентября 1801);
 вакантно (1801—1823);
 епископ Фортуна де Мазенод (16 мая 1823 года — 29 апреля 1837);
...
 епископ Патрис Круис — (18 июня 1861 — 1 сентября 1865); 
 епископ Шарль-Филипп Пляс — (6 января 1866 — 13 июня 1878); 
 епископ Жозеф Робер — (13 июня 1878 — 19 ноября 1900); 
 кардинал Пьер Андриё — (5 апреля 1901 — 2 января 1909); 
 епископ Жозеф-Мари Фабр — (29 апреля 1909 — 9 января 1923); 
 епископ Даниэль Шампавье — (19 января 1923 — 2 февраля 1928); 
 епископ Морис-Луи Дюбур — (17 декабря 1928 — 9 декабря 1936); 
 архиепископ Жан Делэ — (14 августа 1937 — 5 сентября 1956), первый архиепископ Марселя;
 архиепископ Марк-Арман Лайе — (28 сентября 1956 — 26 августа 1966); 
 архиепископ Жорж Жако — (1 ноября 1966 — 25 сентября 1970); 
 кардинал Роже Эчегарай — (22 декабря 1970 — 13 апреля 1985); 
 кардинал Робер Коффи — (13 апреля 1985 — 22 апреля 1995); 
 кардинал Бернар Панафьё — (22 апреля 1995 — 12 мая 2006); 
 архиепископ Жорж Понтье — (12 мая 2006 — 8 августа 2019);
 кардинал Жан-Марк Авелин — (8 августа 2019 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui Christi Domini , Bullarii romani continuatio, Tomo XI, Romae 1845, стр. 245-249 
 Булла Paternae charitatis , Bullarii romani continuatio, Tomo XV, Romae 1853, стр. 577-585 
 Булла Inter conspicuas , AAS 40 (1948), стр. 309 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 573-575 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 329-330; vol. 2 , стр. 187; vol. 3 , стр. 237-238; vol. 4 , стр. 234; vol. 5, p. 260; vol. 6, стр. 280

Ссылки 
Веб-сайт архиепархии Марселя 
 Информация  
 Информация  

Марсель